Горки — село в Красненском районе Белгородской области России. Административный центр Горкинского сельского поселения.

География 
Находится в северо-восточной части Белгородской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западных отрогов Орловско-Курского плато Среднерусской возвышенности, на берегах реки Потудань.при автодороге , на расстоянии примерно 19 километров к север от села Красного, административного центра района.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с относительно мягкой зимой и тёплым продолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха — 6,1 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) — −8,3 °C (абсолютный минимум — −36 °C); самого тёплого месяца (июля) — 20,4 °C (абсолютный максимум — 38 °C). Годовое количество атмосферных осадков составляет 504 мм, из которых 350 мм выпадает в период с апреля по октябрь.

История 
В XIX веке называлось Потуданью. В 1859 году находилась в составе Коротоякского уезда Колбинской волости.

В 1874 году в селе построили Рождественскую церковь и открыли земскую школу.

В 1899 году в селе было 5 ветряных мельниц, крупорушка, 7 торговых лавок.

В 1925 году Горки — в составе Репьевской волости Острогожского уезда. С 1934 года село — центр Горкинского сельского Совета в Красненском районе.

В 1950-е гг. в Горкинском сельсовете Красненского района — 2 села и 2 хутора. После декабря 1962 года Горки вошли в состав Алексеевского района, с февраля 1991 г. — в Красненском районе.

В 1997 году Горки — центр Горкинского сельского округа (2 села, 2 хутора) в Красненском районе.

В состав села вошёл хутор Песковатка.

Население 
В 1859 году деревня Потудань насчитывала 102 двора и 1212 жителей. В 1925 году — 428 дворов и 2510 жителей.

На 17 января 1979 года в Горках — 1020 жителей, на 12 января 1989 года — 802 (342 муж., 460 жен.).

Инфраструктура 
Основа экономики — сельское хозяйство.

МОУ Горская средняя общеобразовательная школа. Церковь Рождества Христова в селе Горки.

Транспорт 
Село доступно автотранспортом. Остановка общественного транспорта «Горки».

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Сёла Белгородские. Энциклопедический справочник — Белгород: Облтипография, 2001. — 312 с.

Ссылки 
 Историческая справка с. Горки 

Населённые пункты Красненского района